

Нурумбал — присілок, Звениговський район, Марій Ел
 Нурумбал — присілок, Себеусадське сільське поселення, Моркинський район, Марій Ел
 Нурумбал — присілок, Семісолинське сільське поселення, Моркинський район, Марій Ел
 Нурумбал — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел

Див. також 
 Єрумбал